Аджимушка́йські каменя́рні (катакомби) — штучні печери в районі селища Аджим-Ушкай (сучасна Керч). Складаються із Малих і Великих або ж Центральних каменярень. Виникли в результаті розробок протягом багатьох століть каменю-черепашника.

Під час Німецько-радянської війни в листопаді—грудні 1941 Малі каменоломні стали місцем базування партизанського загону. Від 15 травня до 31 жовтня 1942 у Великих і Малих каменоломнях тримали оборону проти гітлерівських вояків частини Кримського фронту, які не встигли евакуюватися на Таманський півострів під час проведення Керченсько-Феодосійської десантної операції 1941—1942 року — близько 15 тисяч людей. Оборона тривала 170 днів. У жовтні—листопаді 1943 в каменоломнях був розташований партизанський загін під командуванням П. Шерстюка.

1982 споруджено меморіальний комплекс «Героям Аджимушкая», до складу якого входить підземний Музей оборони (1966) і комплекс пам'яток на поверхні. Автори — скульптори Є. Горбань, Б. Клімушко, архітектори — С. Миргородський, В. Сенцов.

Примітки

Література 
 В катакомбах Аджимушкая: Документы. Воспоминания. Статьи. Симферополь, 1982
 Абрамов В. В. Героическая оборона аджимушкайских каменоломен. М., 1983
 Ефремов Н. А. Солдаты подземелья. Ташкент, 1983
 Князев Г. Н., Проценко И. С. Доблесть бессмертна: О подвиге защитников Аджимушкая. М., 1987
 Щербак С. М. Легендарный Аджимушкай. Симферополь, 1989.

Посилання 
  АДЖИМУШКАЙСЬКІ КАТАКОМБИ  // Енциклопедія історії України (ЕІУ) на сайті Інституту Історії НАН України
 Аджимушкайські катакомби  // ВУЕ

Новітня історія України
Історія Керчі
Давні каменоломні
Пам'ятки історії України національного значення в Криму